Les Super Nanas est le titre de plusieurs œuvres :

 Les Supers Nanas, série d'animation américaine diffusée du  au  sur Cartoon Network ;
 Les Super Nanas, reboot de la série diffusée depuis le  sur Cartoon Network ;
 Les Supers Nanas, le film, film d'animation de Craig McCracken sorti en 2002.